Рохайд (, ) — топоним США.

Топоним США 
  — заброшенный шахтёрский городок в Неваде.
  — горный хребет в Аризоне.
  — шахта в Вайоминге.

Люди и персонажи 
  (1867—1949) — канадо-американский бизнесмен, более известный под прозвищем Рохайд Джимми.
  — персонаж комиксов.

Rawhide 
 Rawhide — актуальный дистрибутив операционной системы GNU/Linux Fedora.
  — американская некоммерческая организация.